Fotblad (Podophyllum) är ett släkte av berberisväxter. Fotblad ingår i familjen berberisväxter. 

Fotblanden förekommer i Ostasien, Himalaja och östra Amerika och är fleråriga örter med krypande rotstock. De har några få handdelade blad och stora ensamsittande, vita eller purpurfärgade blommor och bärfrukt. Podophyllum peltatum har använts som medicinalväxt och dess aktiva substans eller derivat därav fyller en viktig roll även i modern medicin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Berberisväxter